Guillaume (Guy) baron de Crombrugghe de Picquendaele,né à Wingene le  et mort à Aalter le , est un homme politique belge, maire de l'ancienne municipalité de Bellem.

Biographie 
Il était le fils de Charles de Crombrugghe de Picquendale (1865 - 1919) et de Carolina van der Bruggen (1875 - 1968). Son grand-père Charles van der Bruggen (1845 - 1875) était maire de Wingene lorsqu'il fut assassiné par des braconniers. 

Après son mariage Guillaume a déménagé à Bellem, dans l'ancestral château de son épouse Anne-Marie (Anne) de Kerchove d'Exaerde (1902 - 2006), qui est décédée à l'âge de 104 ans. Son père, Georges de Kerchove d'Exaerde, a également été maire de Bellem.  

Son grand-père, Raymond de Kerchove d'Exaerde, a été gouverneur de la province de Flandre-Orientale de 1885 à 1919. 

Guy de Crombrugghe de Picquendaele a été maire de Bellem de 1939 à 1971.

Notes et références

Liens externes 

Noblesse belge
Bourgmestre d'une ancienne commune dans la province de Flandre-Orientale
Naissance en juin 1901
Décès en janvier 1997
Décès à 95 ans